

Notes et références 

Serquigny - Oissel